Platypterygiinae es una subfamilia extinta de ictiosaurios tunosaurios oftalmosáuridos que vivieron desde principios del Jurásico Superior hasta el inicio del Cretácico Superior (Kimmeridgiense - Cenomaniense) en Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Suramérica. Actualmente, el más antiguo platipterigino conocido es Brachypterygius. Los platipteriginos se caracterizaban por sus raíces dentales cuadradas en sección transversal, la extrema reducción del área extracondilar en el basioccipital, prominentes trocánteres dorsal y ventral en el húmero y el isquiopubis carente de un foramen obturador.

Filogenia 

Platypterygiinae fue nombrado en 2001 por Maxim S. Arkhangelsky. Es un taxón basado en raíces definido filogenéticamente por primera vez por Fischer et al. (2012) como "todos los taxones más cercanos a Platypterygius hercynicus que a Ophthalmosaurus icenicus". El siguiente cladograma sigue el análisis de Fischer et al. 2012.

Referencias 

Ictiosaurios del Jurásico
Ictiosaurios del Cretácico